Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди юношей до 18 лет 1997 прошёл с 2 сентября 1996 года по 20 мая 1997 года. В нём приняли участие 46 сборных, которые боролись за 7 путёвок на финальный турнир.
В предварительном раунде команды были разделены на 14 групп. Победители групп вышли в следующий раунд, где в двухматчевых противостояниях выявили участников финального турнира. Исландия автоматически попала в финальную часть на правах хозяина.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Стыковые матчи 

|}

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году
Футбол